Manuel Valls i Galfetti, polític francès alcalde d'Évry (2001-2012), ministre de l'Interior (2012-2014) i primer ministre francès (2014-2016)
 Manuel Valls Gorina, músic i compositor català
 Manuel Valls de Gomis, activista i exiliat català
 Manuel Valls Bernat, escriptor i productor català
 Manel Valls (artista) (Barcelona, 1952), artista conceptual